galopp: a ló egyfajta haladási módja, vágta, egyúttal a vágtában futó lovak versenye.
galopp: 19. századi 2/4-es ütemű, gyors, ugrásos páros- vagy körtánc.